Anthony James Allmendinger (1981-), un pilote automobile américain né le  ;
 Karl Allmendinger (1891-1965), un general der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.